Али Иванович Кокорин (15.11.1929, Свердловск — 22.10.1987, Иркутск, РСФСР, СССР) — российский учёный, профессор Иркутского университета, основатель Иркутской научной школы по алгебре, логике и кибернетике.

Биография 
Родился 15 ноября 1929 года в Свердловске.

После окончания средней школы и военного училища служил офицером морской пехоты в г. Порт-Артуре, награждён медалью Китайской Народной Республики «Дружба».

В 1954 году уволился в запас, работал сначала на Уралмаше рабочим, потом тренером по шахматам и плаванию, одновременно учился на заочном отделении физико-математического факультета Уральского университета. В 1960 г. окончил университет и получил направление в Свердловский филиал ЗИСТ (Заочный институт советской торговли): ассистент, старший преподаватель на кафедре высшей математики. Одновременно учился в аспирантуре УрГУ (был годовой перерыв, когда он работал учителем математики в поселковой школе).

Под руководством профессора П. Г. Конторовича подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Вопросы упорядочения групп» и в 1964 г. защитил её в диссертационном совете Новосибирского государственного университета. После этого по конкурсу занял должность старшего преподавателя (а с 1965 года доцента) кафедры алгебры и математической логики НГУ.

В 1969 году создал в Иркутском университете кафедру алгебры и логики, которой руководил до конца жизни (с 1984 года кафедра алгебры, логики и кибернетики).

В 1981 году присвоено учёное звание профессора.

Умер в Иркутске 22 октября 1987 года после тяжелой скоротечной болезни. Похоронен в Свердловске на Широкореченском кладбище.

Основатель Иркутской научной школы по алгебре, логике и кибернетике. Соавтор (вместе с В. М. Копытовым) монографии, переведенной на английский язык:
 Линейно упорядоченные группы [Текст] / А. И. Кокорин, В. М. Копытов. — Москва : Наука, 1972. — 199 с.; 20 см. — (Современная алгебра).
 Fully ordered groups. — New Work : J. Wiley, 1974. — 147 p. — A. I. Kokorin and V. M. Kopytov.

Другие сочинения:
 Упорядочиваемые группы [Текст] : (Спецкурс для студентов НГУ). — Новосибирск : [б. и.], 1966. — 128 с.; 20, 25 см. — (Труды/ Новосиб. гос. ун-т. Кафедра алгебры и математ. логики; Вып. 1).
 А. И. Кокорин, А. Г. Пинус, «Вопросы разрешимости расширенных теорий», УМН, 33:2(200) (1978), 49-84; Russian Math. Surveys, 33:2 (1978), 53-96
 Г. Т. Козлов, А. И. Кокорин, «Элементарная теория абелевых групп без кручения с предикатом, выделяющим подгруппу», Алгебра и логика, 8:3 (1969), 320—334
 Блудов В. В., Кокорин А. И. Использование ЭВМ при решении известных проблем в алгебре // Кибернетика. 1982, № 6. С. 95-101.

Ученики — доктора физико-математических наук:
 Андрей Валерьевич Манцивода (1995)
 Василий Васильевич Блудов (1997)
 Владимир Иванович Мартьянов (1996)
 Николай Алексеевич Перязев (1998).

Примечания

Источники 
 Известия Иркутского государственного университета. Серия «Математика». 2019, Т. 29 (42). — 2019. — 154 с.
 Иркутский государственный университет: Ректоры, деканы, профессора. Станислав Иосифович Гольдфарб, А. А. Нестерович, Николай Николаевич Щербаков. Комсомольская правда — Байкал, 1998
 Ученики: http://www.stud.isu.ru/image/school_ru.gif
 http://www.stud.isu.ru/kokorin.htm
 http://math.isu.ru/ru/chairs/is/50years/history.html

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Похороненные на Широкореченском кладбище